Distrito de Huallanca se puede referir a las siguientes demarcaciones territoriales:

 el distrito de Huallanca en la provincia de Huaylas, departamento de Ancash;
 el distrito de Huallanca en la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash.